Иван Семёнович Макушенко (настоящая  фамилия — Макуха) (; 30 марта 1867, Лысянка Звенигородского уезда Киевской губернии Российская империя (ныне Черкасская область — 7 июня 1955, Киев) — украинский советский живописец и педагог.

Биография 
Родился  в крестьянской семье. В 1892—1897 годах как вольный слушатель учился живописи в Высшем художественном училище при Императорской Академии художеств под руководством И. Е. Репина, окончив академию получил звание неклассного художника. В 1900 году за картину «Воскресенье в Малороссии» ему было присвоено звание художника.

С 1904 работал на Украине, в 1905—1919 преподавал в Киевской художественной школе, с 1934 — в Киевском художественном институте (ныне Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры).

Творчество 
Картины И. С. Макушенко написаны в передвижнических традициях.

На своих картинах И. Макушенко изображал жизнь крестьян, быт и природу Украины, родного края. Участник более четырехсот художественных выставок, 50 персональных выставок.

Его произведения экспонировались в Австралии, Алжире, Англии, Индии, Ираке, Канаде, Италии, Ливии, Колумбии, Швейцарии, США, Франции, Японии.

Воспитал ряд талантливых художников.

Избранные картины 
 «Праздник на Украине» (1900),
 «Перед праздником» (1904),
 «Бабушка с девочкой»,
 «Крестьянка с мальчиком» (1936),
 «Лирник в селе»  (1938),
 «У печи»,
 «Дочка»,
 «Старый»,
 «Пейзаж с рекой»,
 «Сбор овощей для Красной Армии»,
 «Письма с войны»,
 «Будущие парашютисты».

Его произведения хранятся, в частности, в Лисянском историческом музее и Национальном музее во Львове им. Андрея Шептицкого.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Макушенко Іван Семенович

Художники СССР
Преподаватели вузов Киева
Художники-жанристы Украины